Il singolare del torneo di tennis Toluca Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rogier Wassen che ha battuto in finale Gastón Etlis 5-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Steve Campbell (primo turno)
 Adriano Ferreira (secondo turno)
 Rogier Wassen (Campione)
 Edwin Kempes (primo turno)

 Jiří Vaněk (secondo turno)
 Markus Hipfl (primo turno)
 Thomas Larsen (primo turno)
 Alejandro Hernández (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toluca Challenger 1998